Etnografia: Mars individu del poble dels marsis, poble d'Itàlia central que vivia a l'entorn del llac Fucinus 
 Xifratge: MARS, sistema de xifratge per blocs desenvolupat per IBM 
 Mitologia: Mars o Mart (mitologia), déu de la guerra
 Gastronomia: Mars (Cervesa), cervesa de fermentació espontània
 Biografies:
 Domici Mars poeta romà del segle I aC
 Octavi Mars, llegat de Dolabel·la el 43 aC 
 Vibi Mars, governador de Síria i probablement d'Àfrica
 Bruno Mars (1985, Hawaii), cantant, compositor i productor musical 
 Toponímia:
 Mars (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Mars o Març (Gard), municipi francès al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Mars (Loira), municipi francès al departament del Loira 
 Mars (Pennsilvània)
 Mars Hill, població del Comtat de Madison (Carolina del Nord) als Estats Units d'Amèrica.
 Mars Hill (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA).
 Le Mars població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Mars-la-Tour municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Mars-sous-Bourcq municipi francès al departament de les Ardenes 
 Mars-sur-Allier, municipi francès al departament de la Nièvre 
 Chalo-Saint-Mars municipi francès al departament de l'Essonne 
 Cinq-Mars-la-Pile, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Petit-Mars, municipi francès a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic 
 Saint-Mars, diversos topònims
 Astronàutica:
 Mars 96, missió espacial russa amb l'objectiu d'estudiar Mart llançada el 1996 
 Mars Pathfinder, sonda espacial no tripulada de la NASA llençada el 1996 
 Mars Global Surveyor, nau espacial de la NASA llançada el 1996 
 Mars Express, primera missió de l'Agència Espacial Europea al planeta Mart llançada el 2003 des de Baikonur 
 Mars Reconnaissance Orbiter nau espacial llançada el 2005 amb l'objectiu d'avançar en el coneixement de Mart 
 Mars rover, vehicle tot terreny que s'utilitza per explorar el planeta Mart 
 Mars Sample Return Mission, missió espacial per recollir mostres de roca i pols de Mart i per tornar-los a la Terra 
 Mars Science Laboratory, astromóvil de la NASA 
 Mars to Stay, proposta per enviar humans a Mart 
 2001 Mars Odyssey vehicle espacial robòtic que orbita el planeta Mart desenvolupat per la NASA 
 Programa Mars, sèrie de set sondes interplanetàries de la Unió Soviètica amb l'objectiu d'investigar el planeta Mart
 Miscel·lània:
 Mars Attacks! pel·lícula del 1996 dirigida per Tim Burton 
 Mars Matrix: Hyper Solid Shooting, videojoc arcade desenvolupat per Takumi
 Mars (sèrie), sèrie del National Geographic Channel
 Veronica Mars, sèrie de televisió americana catalogada com a "teen noir" estrenada a la cadena UPN el 2004
 30 Seconds to Mars grup de música rock de Los Angeles (Estats Units).